Rara může znamenat:

 Rara (festival) — hudební festival původem z Haiti
 Rara (film) — chilský film z roku 2016
[Rara]- Dravý pták. Obvykle mívá žlutou a modrou barvu

Geografie 
 Rara (Írán) — vesnice v Íránu
 Rara (Nepál) — vesnice v Nepálu

 Rara (jezero) — jezero v Nepálu
 Rara (národní park) — národní park v Nepálu